Alexa – nome di persona
Alexa Internet – una filiale di Amazon.com che fornisce analisi del traffico web
Arri Alexa – una macchina fotografica digitale
Amazon Alexa – un assistente virtuale sviluppato da Amazon
Alexa Fluor – una famiglia di coloranti fluorescenti